María Luisa Albertina de Leiningen-Falkenburg-Dagsburg (16 de marzo de 1729 - 11 de marzo de 1818) fue heredera de la baronía de Broich. Fue la abuela y educadora de Luisa de Mecklemburgo-Strelitz, que se convirtió en reina consorte de Prusia.

Biografía 
María Luisa Albertina era hija del conde Cristián Carlos Reinaldo de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim (1695-1766) y su esposa, Catalina Polixena de Solms-Rödelheim (1702-1765). Tras la muerte de su padre heredó la baronía de Broich y junto al arquitecto Nicolás de Pigage inició la restauración y expansión del castillo de Broich. En 1806, Napoleón disolvió el gobierno de Broich y el territorio quedó anexionado a Prusia.

El 16 de marzo de 1748 se casó con el príncipe Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt, hermano del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt. Como Luis IX prácticamente no salía de Pirmasens, tras la muerte de su esposa, María Luisa representó el territorio en la capital, Darmstadt. 

Sus hijas Federica y Carlota fueron la primera y segunda esposa del príncipe Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz, y ambas murieron de parto. Al enviudar por segunda vez, Carlos renunció a su puesto de gobernador general de Hannover y se trasladó con sus hijos a Darmstadt. María Luisa Albertina ya era viuda para entonces, y asumió la educación y el cuidado de los hijos de Carlos.

Su nieta Carlota no se trasladó con su padre a Darmstadt. Se había casado a los 16 años con el duque Federico de Sajonia-Altenburgo. Carlos visitaba a sus dos hijos con frecuencia, y se trasladó a Hildburghausen con su hija mayor tras ser nombrado presidente de la comisión local imperial de deuda. Por tanto, María Luisa se ocupó principalmente de sus nietas Luisa, Teresa y Federica, a las que proporcionó un hogar poco sujeto a la etiqueta en el «viejo palacio» de la plaza del Mercado de Darmstadt, aplicando métodos regionales en su educación.

En 1790 viajó con Luisa, Federica y Jorge a Frankfurt para asistir a la coronación del emperador Leopoldo II y se alojó con Catharina Goethe, madre del poeta Johann Wolfgang von Goethe. En 1791 emprendió un viaje educativo a los Países Bajos. En 1792 huyó del avance de las tropas francesas, y llevó a los niños con su nieta Carlota a Hildburghausen, donde permaneció hasta marzo de 1793. A su regreso a Darmstadt, pasó por Frankfurt, donde se había concertado el encuentro entre Luisa y el que iba a ser su esposo, el futuro rey Federico Guillermo III de Prusia. En diciembre del mismo año, acompañó a Luisa y a Federica en sus bodas en Berlín.

En su tiempo, María Luisa fue descrita como una persona de gran nobleza, cariñosa, alegre y que solía hablar el dialecto del Palatinado. Sus nietas heredaron la proximidad y el afecto que les mostró María Luisa en su infancia, época en la que fue para ellas una segunda madre.

Descendencia

Ancestros

Referencias 

 Claudia von Gélieu and Christian von Gélieu: The teacher of Queen Louise: Salomé de Gélieu, Regensburg 2007, ISBN 978-3-7917-2043-2
 Carsten Peter Thiede and Eckhard G. Franz: Years with Louise of Mecklenburg-Strelitz, Archive for History of Hesse and Archaeology, Vol 43, Darmstadt 1985

Enlaces externos 

 Women in Power (en inglés)

Casa de Leiningen
Condesas de Alemania